Тамазатюбе:

 Тамазатюбе — село Бабаюртовском районе Дагестана
 Тамазатюбе Старое — село Бабаюртовском районе Дагестана